Un linteau est un élément d'architecture.

Patronyme 
Paul-André Linteau (1946-) est un historien canadien.
 André Linteau (1910-1966), premier docteur en sylviculture au Québec.

Toponyme 
Réserve écologique André-Linteau, située à Rapides-des-Joachims, Québec.